Dolnośląska grupa IV ligi – jedna z 21 grup IV ligi. Występowało w niej 32 (dawniej 16) drużyn z województwa dolnośląskiego. Opiekunem rozgrywek był Dolnośląski Związek Piłki Nożnej z siedzibą we Wrocławiu. Od sezonu 2008/2009 IV liga stanowiła piąty szczebel w hierarchii rozgrywek piłkarskich w Polsce. Przed reformą w 2008 roku rozgrywki toczono w lidze o identycznej nazwie, która jednakże znajdowała się na wyższym (czwartym) poziomie rozgrywkowym.

Sezon 2015/2016 

||rowspan=11|

Sezon 2014/2015 

|rowspan=11 style="background-color:white;"|

Sezon 2013/2014 

|rowspan=9 style="background-color:white;"|

Sezon 2012/2013 

• Awans uzyskały Piast Żmigród i GKS Kobierzyce.

Sezon 2011/2012 

Awans uzyskały Ślęza Wrocław i Foto-Higiena Gać

Sezon 2009/2010 

Awans uzyskały Lechia Dzierżoniów i Twardy Świętoszów

Sezon 2008/2009 

• Awans uzyskały Górnik Wałbrzych i Polonia Trzebnica.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 IV liga dolnośląska, sezon 2013/2014
 Strona PZPN-u
 Dolnośląski Związek Piłki Nożnej

Piąty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce